Ірина Ярославівна Вихованець (уродж. — Білак; нар. , Надвірна, Івано-Франківська область, Україна), більш відома під псевдонімом FIЇNKA  — українська співачка та акторка. Популяризує гуцульську культуру. Фіналістка Нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення-2023» (2022).

Життєпис 
Родом із Надвірни.

Співає з дитинства, грала на скрипці

Деякий час грала в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

В 2019-му році створила гумористичний проєкт під назвою «Ліжник TV», в якому вона являється ведучою, режисеркою та сценаристкою. Того ж року дебютувала, як співачка під псевдонімом «FIЇNKA». Її найперший та найвідоміший сингл — «Груба»

Дискографія

Студійні альбоми 
 2023 — Гуцулія рулит

Сингли 
 2019 — Груба
 2020 — До танцю
 2021 — Колєда
 2021 — Гуцулія рулит
 2021 — Гачі від Гучі
 2021 — Ватра вогень
 2022 — Цілюватись
 2022 — Зірочки
 2022 — Бий москаля
 2022 — Довбуш
 2023 — Плакали

Музичні відео

Примітки 
 

Українські співачки
Українські акторки
Уродженці Надвірни
Акторки за алфавітом
Українські співачки
Учасники національного відбору України на Євробачення 2023

Посилання 
 FIЇNKA в Instagram
 FIЇNKA у Facebook
 YouTube-канал Ірини Вихованець
 Ірина Вихованець на сайті nacasting.com.ua
 Ірина Вихованець на сайті 18234.talentscollection.com